Die Tour de France für Automotobile 1961 wurde als Etappenrennen für Automobile vom 14. bis 22. September in Frankreich ausgetragen.

Das Rennen 

Im Unterschied zur Veranstaltung der letzten beiden Jahre fand die Tour Auto 1961 wieder ausschließlich auf französischem Staatsgebiet statt. Die Tour startete traditionell in Nizza und führte über Clermont-Ferrand, Reims, Rouen, und Bagnères-de-Luchon zurück nach Nizza. Von den 116 Startern erreichten nach 5860 km 47 das Ziel an der Côte d’Azur. Die 16 Wertungsprüfungen umfassten, Rundstreckenrennen am Circuit d'Auvergne, in Reims, Rouen, Le Mans und Pau sowie Bergrennen auf den Col du Tourmalet und den Mont Ventoux.

Erneut gab es in der Sportwagenklasse einen harten Zweikampf der Werks-Ferrari-Teams Mairesse/Berger und Gendebien/Bianchi, der wie im Vorjahr mit einem Sieg von Mairesse/Berger endete. Es war der sechste Sieg in Folge für einen Ferrari 250 GT. Die Tourenwagenklasse gewannen Bernard Consten und Jack Renel auf einem Jaguar Mark II. Die Damenwertung gingen an Ferrier/Derolland (Porsche 356B S90 – Sieg in der Sportwagenklasse und Sechste im Endklassement) und Vanson/Kissel (Citroën ID19 – Sieg in der Tourenwagenklasse und ebenfalls Sechste im Endklassement).

Ergebnisse

Schlussklassement 

1 Unfall im Training
2 nicht gestartet
3 nicht gestartet

XXX in der Tabelle steht für Teilnehmer unbekannt

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 116
 Gestartet: 113
 Gewertet: 46
 Rennklassen: 5
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: unbekannt
 Fahrzeit des Siegerteams: unbekannt
 Gesamtrunden des Siegerteams: keine
 Gesamtdistanz des Siegerteams: unbekannt
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Rennergebnisse

1961
Motorsportveranstaltung 1961